

Personnes 
 Adrien de Carné est un écrivain français.
 Henri de Carné, Henri de Carné de Coetlogon (1834-1912), homme politique français ;
 Louis de Carné, comte de Carné Marcein (1804-1876), diplomate, homme politique, journaliste et historien français ;
 Louis de Carné (1844-1870/71), explorateur français ;
 Marcel Carné (1906-1996), réalisateur français ;
 Tristan Carné (1970-), réalisateur français de télévision.

nom composé
 Olivier-Marie-Arnaud-Louis-Sosthène de Carné-Marcein (1906-1981), général français.

Toponyme 
 Saint-Carné, commune française du département des Côtes-d'Armor